Суперкубок Италии по футболу 2007 () — 20-й розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион страны сезона 2006/07 миланский «Интер» и обладатель Кубка Италии 2006/07 римская «Рома». Встреча состоялась 19 августа 2007 года в Милане, на стадионе Джузеппе Меацца.

Матч

Ссылки 
 Отчёт на rsssf.com

2007
Матчи ФК «Интернационале»
Матчи ФК «Рома»
Футбол в Италии в 2007 году
Футбольные соревнования в Милане
События 19 августа
Август 2007 года